Урош Делич (; 10 августа 1987, Никшич, СФРЮ) — черногорский футболист, защитник.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2005 году в составе клуба «Рад».

В 2011 году перешёл в «Беерсхот».

В январе 2013 году на правах аренды играл за «Эндрахт Алст».

В сентябре 2013 года вернулся в «Рад».

В 2014 году подписал контракт с клубом «Сюрианска».

В 2015 году играл за «АФК Эскильстуна».

В 2016 году стал игроком сербского клуба «Борац» Чачак.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Черногории
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Эндрахт Алст»
Игроки ФК «Сюрианска»
Игроки ФК «Копер»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Металац» Горни-Милановац
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Кызыл-Жар»